Томас Эстли (; до 1308 — после 3 мая 1366) — английский аристократ, 3-й барон Эстли с 1343 года.

Биография 
Томас Эстли принадлежал к старинному рыцарскому роду, представители которого владели землями в Уорикшире (Центральная Англия). Он был сыном сэра Жиля Эстли и Элис Волви, внуком сэра Эндрю Эстли, 1-го барона Эстли. Родился до 1308 года. После смерти бездетного дяди, Николаса Эстли, унаследовал семейные владения и баронский титул (1343). Основал часовню в приходской церкви Эстли.

Барон был женат на Элизабет де Бошан, дочери Ги де Бошана, 10-го графа Уорика, и Элис де Тосни. В этом браке родились сыновья Уильям (до 1344 — после 1370), 4-й барон Эстли, и Томас.

</center>

Примечания

Литература 
 
 

Бароны Эстли
Бароны Англии XIV века
Эстли